Ме́ннінг, також Ма́ннінг () — прізвище і похідний він нього топонім.

Прізвище 

 Девід Меннінг (; 1949) — британський дипломат.
 Ернест Меннінг (; 1908—1996) — політичний діяч і 8-й прем'єр канадської провінції Альберта (1943—1968).
 Карл Меннінг (; 1874—1941), — естонський театральний режисер та дипломат.
 Кларенс Меннінг (; 1893—1972), — американський історик, літературознавець, перекладач.
 Купер Меннінг (; 1974) — американський телеведучий шоу, колишній гравець в американський футбол.
 Пол Меннінг (; 1974) — британський велогонщик, олімпійський чемпіон (2008).
 Престон Меннінг (; 1942) — канадський політик.
 Френкі Меннінг (; 1914—2009) — американський ліндіхоппер, хореограф і джазовий танцівник.
 Челсі Меннінг (; 1987) — рядовий армії США, арештований і звинувачений у витоці інформації з дипломатичним листуванням США.

Топонім

Меннінг — місто, штат Айова.
 Меннінг — місто, штат Південна Кароліна.
 Меннінг — переписна місцевість, штат Північна Дакота.
 Меннінґ — підводна гора, згаслий вулкан у підводних горах Нова Англія.

Інше 
 3698 Маннінг (3698 Manning) — астероїд головного поясу, відкритий 29 жовтня 1984 року.
Прізвища